Верные друзья может означать:
 «Верные друзья» — книга(сценарий) Александра Галича (1953)
 «Верные друзья» — художественный фильм 1954 г., СССР (по одноименной книге).
 «Верные друзья» («Песня верных друзей») — песня советского композитора Т. Н. Хренникова (из одноимённого фильма).

 «Верные друзья» — вокально-инструментальный ансамбль первой половины 1970-х годов, г. Москва

 «Верные друзья» () — художественный фильм, 1962, США
 «Верные друзья» () — художественный фильм, 1980, Индия
 «Верные друзья» () — художественный фильм, 1998, США
 «Верные друзья» () — художественный фильм, 2008, Индия
 «Верные друзья» () — художественный фильм, 2012, Франция